Erich Bartsch ist der Name folgender Personen:

* Erich Bartsch (Veterinär) (1890–1941), deutscher Generalveterinär
 Erich Bartsch (Verwaltungsjurist) (* 1923), deutscher Verwaltungsjurist, Staatssekretär in Niedersachsen